Sikorski
 Sikorski, lengyel családnév
Sikorsky
 Sikorsky, képregényhős a Marvel Comics képregényeiben (Csillagjárók)
 Sikorsky Aircraft, amerikai helikopter- és repülőgépgyár
 Igor Sikorsky (Igor Ivanovics Szikorszkij) (1889–1972) orosz származású amerikai helikopter- és repülőgép-tervező
 Sikorsky S–61 (H–3 Sea King), amerikai harci helikopter
 Sikorsky S-70 (UH–60 Black Hawk), amerikai katonai szállító helikopter
Szikorszkij
 Szikorszkij Ilja Muromec, orosz szállító és nehézbombázó repülőgép (1913)
Csillagászat
 Sikorsky, kráter a Holdon
 10090 Sikorsky aszteroida